Boca del Río puede referirse a varias localidades

 Boca del Río, en el estado de Veracruz, México;
 Boca del Río, municipio del estado anterior;
 Boca del Río, en el departamento de Tacna, Perú;
 Boca del Río, en el estado de Nueva Esparta, Venezuela.